Райо́н Чюо́ (, , «Центральний район»; ):
 Район Чюо (Ніїґата)
 Район Чюо (Саґаміхара)
 Район Чюо (Сайтама)
 Район Чюо (Саппоро)
 Район Тюо (Тіба)
 Район Чюо (Токіо)

Див. також 
 Чюо